Првенство је играно по двокружном бод систему, учествовало је десет клубова а шампион је по други пут заредом био БСК.

Учесници првенства 

 БСК, Београд
 Југославија, Београд
 БАСК, Београд
 Славија, Сарајево
 1. ХШК Грађански, Загреб
 Конкордија, Загреб
 ХАШК, Загреб
 Хајдук, Сплит
 Славија, Осијек
 Приморје, Љубљана

Табела

Освајач лиге

Види још 
 Куп Југославије у фудбалу
 Првенство Југославије у фудбалу
 Фудбалски савез Србије

Спољашње везе 
 Табеле фудбалских првенстава Југославије

Првенства Југославије у фудбалу
Фудбал у 1935.